Skudlarek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Skudlarek (* 1986), deutscher Lyriker
 William Skudlarek (* 1939), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und römisch-katholische Theologe